John Walsh peut désigner :
 John Walsh (1665/1666-1736), un éditeur de musique londonien ;
 John Walsh (1726-1795), un scientifique britannique ;
 John Walsh (1798-1881), un homme politique britannique du Parti conservateur ;
 John Walsh (1830-1898), un évêque catholique canadien ;
 John Walsh (né en 1945), un animateur de télévision américain ;
 John Walsh (1949-), un acteur (canadien ?) ;
 John Walsh (né en 1960), un homme politique américain ;
 John Douglas « J.D. » Walsh (1974-), un acteur américain.